Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Lyre, classées par magnitude apparente décroissante,

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Lyre
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 

Lyre